Si diploma presso l'Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri dell'Aquila. Passa alla facoltà di Economia e Commercio presso l'Università di Bologna.

Un aspetto della personalità di Ciaglia che va sottolineato è l'impegno da lui profuso con continuità e tenacia per l'elevazione culturale dei giovani. All'inizio degli anni Trenta, nella cittadina peligna, esiste la sola Scuola Elementare. Egli si impegna e, nel 1932, in collaborazione con i Padri Maristi che mettono a disposizione le aule, apre la Scuola Media parificata della durata di tre anni dove insegna matematica. 

Seguono, negli anni successivi, l'Istituto Tecnico per Ragionieri, i Corsi per Combattenti e Reduci e la Scuola di Avviamento Professionale. Questo impegno nell'ambito della scuola non è limitato alla sola Pratola Peligna. Infatti egli apre scuole parificate in molti centri dell'Abruzzo come ad esempio: Sulmona, Pescara, Avezzano, Castel di Sangro, Ateleta, Roccaraso.

Anche nell'attività politica Ciaglia non risparmia le proprie energie. Egli, infatti, ricopre le cariche di Commissario Prefettizio (marzo 1939) e di podestà fascista (luglio 1939 - agosto 1941). È in questo ambito che solleva un problema, veramente gravoso per la vita e la crescita della propria cittadina, e cioè il risanamento di alcuni rioni e precisamente La Terra, Schiavonia e Canalaccio dove i fabbricati sono in condizioni fatiscenti, di costruzione primitiva, con ambienti angusti e privi dei più elementari servizi igienici. Stalle, porcili e pollai formano parte integrante di queste infelici abitazioni. La richiesta per la realizzazione dell'intero progetto appare esosa. Di conseguenza gli Enti preposti optano per il frazionamento dell'opera con precedenza al rione La Terra. La risoluzione completa del progetto La Terra si avrà nella seconda metà degli anni cinquanta.

Persone legate all'Università di Bologna
Morti a Pratola Peligna